

Geografia 
 Koch-Rajbongshi, ètnia del nord-est de l'estat indi de Bengala Occidental, Meghalaya i Assam 
 Koch Bihar o Koch Behar, estat tributari protegit de l'Índia dins el govern de la província de Bengala
 All Assam Koch Rajbongshi Sanmilani, partit polític de l'Índia que actua a Assam i defensa els interessos de la tribu dels Koch-Rajbongshi

Persones 
 Eva Koch (1953), escultora i videoartista danesa 
 Helge von Koch (1870 - 1924), matemàtic suec que va descriure els fractals coneguts com corba de Koch i floc de neu de Koch.
 Julian Koch (1990) futbolista alemany 
 Jurij Koch (1936) escriptor alemany en sòrab 
 Karl Koch (1965 - 1989), furoner alemany que utilitzava el sobrenom Hagbard.
 Marita Koch (1957), atleta alemanya especialista en proves de velocitat 
 Paul-Georges Koch (1908 - 1982) religiós i poeta alsacià en llengua alemanya
 Robert Koch (1843 - 1910), metge i microbiòleg alemany guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia 
 Rudolf Koch (1876 - 1934), tipògraf, cal·lígraf, artista i professor alemany
 Wilhelm Daniel Joseph Koch (19771 – 1849), botànic, abreviació botànica: W.D.J.Koch

Miscel·lània 
 Bacil de Koch (Mycobacterium tuberculosis), bacteri que causant de la tuberculosi
 Postulats de Koch
 Floc de neu de Koch o estrella de Koch, conjunt geomètric dibuix de corbes fractals